Томаш-Ян Марнавич или Иван Томко Марнавич (, . ; 7 февраля 1579 или 1580, Шибеник — 1 апреля 1637, Рим) — сербско-хорватский , иезуит, епископ Римско-католической епархии Боснии (1631—1635).

Служил ревизором хорватских книг, которые печатались в Риме. В ноябре 1631 г. во время правления Папы Урбана VIII был назначен епископом Боснии.

Писал как по-латыни, так по-хорватски. Автор исторических работ. Мрнавич считал иллирийцев славянами. В 1631 году Марнавич опубликовал брошюру о том, что национальный герой Албании Скандербег был не албанцем, а сербом, что опроверг Франг Барди, албанский католический епископ Сапы.
Другой его работой был псалтырь, относящийся к 1222 году , который должен был привести глаголический алфавит к происхождению от святого Иеронима (1000 г. ), что дало, согласно Мрнавичу, Иштвану I Святому, королю Венгрии, право назначать и устанавливать новых  епископов.

Избранные произведения 
 «Ziwt Margarite» (Венеция, 1613),
 «Ziwot Magdalene» (ряд изданий, 1863),
 «Istumaczenje obilnje nauka karstianskoga» (ряд изданий),
 «Osmaschica» (драма в стихах, 1631),
 «Winograd gospodniew u Ilirskoj»,
 «Unica gentis Aureliae Valeriae Salouitanae dalmaticae nobilitatis» (1628),
 «Regiae sanctitatis Illyricanae foecunditas» (1630).

Примечания

Ссылки 
 

Новолатинские писатели
Хорватские писатели
Католические епископы
Религиозные деятели Боснии и Герцеговины
Католические епископы Боснии и Герцеговины
Иезуиты Хорватии